Victim of Love (Charles Bradley), een album van Charles Bradley
 Victim of Love (Elton John), een album van Elton John
 Victim of Love (single), een single van Erasure
 Victim of Love (film), een Amerikaanse film